Stoyanovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Стояновци) :
Stoyanovtsi, village bulgare de l'obchtina d'Elena, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;
Stoyanovtsi, village bulgare de l'obchtina de Roman, situé dans l'oblast de Vratsa.